Cette page présente le bilan saison par saison du Sporting Club de Toulon.

Légende
Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus; Bp = buts pour; Bc = buts contre; Diff = différence de buts; Moy. spec. = affluence moyenne; n.c. = non connu; N.Q. = non qualifié; - = n'existait pas

Notes 

Toulon
Sporting Toulon Var